Výraz kola nebo Kola je nejednoznačný a může mít následující významy:

 kola (nápoj) – nealkoholický studený nápoj
 zkrácené označení pro Coca-Colu 
 kola (ořech) – plod kolovníku, např. kolovníku zašpičatělého
 Cola, odborný (latinský) rodový název pro strom kolovník (kolovník lesklý, kolovník zašpičatělý)
 Kola (poloostrov) – poloostrov v Murmanské oblasti v Rusku
 Kola (řeka) – řeka v Murmanské oblasti v Rusku
 Kola (město) – město v Murmanské oblasti v Rusku
 Kola (kniha) – román Arthura Haileyho o automobilovém průmyslu
 množné číslo od slova kolo

Související články 
 koala
Polámaná kola